Die All England 1953 im Badminton fanden vom 19. bis zum 22. März 1953 in London statt. Sie waren die 43. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum vierten Mal die Empress Hall.

Austragungsort 
 Empress Hall, Earls Court

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 Bericht

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1953
1953
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea